Тарута Сергій Олексійович — український підприємець, голова Донецької обласної державної адміністрації.
 ТаРута («TaRuta») — український гурт.